Fedorovka kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Fedorovka (ort i Kazakstan, Västkazakstan), 
 Fedorovka (ort i Kazakstan, Qostanaj), 

Robotskapade Kazakstanförgreningar